Лельково () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Браневский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 3070 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Беньково
 Дембовец
 Глембоцк
 Грабовец
 Яхово
 Яжень
 Кшекоты
 Квятково
 Лельково
 Лютково
 Сувки
 Вилькниты
 Волово
 Вышково
 Загае

Поселения 
 Бартки
 Гедавы
 Яженьски-Млын
 Менджики
 Милаки
 Млынец
 Налабы
 Первильты
 Пеле
 Пшебендово
 Слуп
 Шарки
 Вилькницки-Млын
 Воля-Вилькницка
 Здруй

Соседние гмины 
 Гмина Бранево
 Гмина Гурово-Илавецке
 Гмина Пененжно

Ссылки 

гмины Варминьско-Мазурского воеводства